Adelberth de Bourbon (Londen, 26 april 1840 - Bergen op Zoom, 18 oktober 1887) was de zoon van Karl Wilhelm Naundorff.

In 1863 verkreeg hij de Nederlandse nationaliteit.
Op 27 juni 1881 stichtte hij de theosofische Loge Post Nebula Lux in Den Haag.
Hij correspondeerde met Henry Steel Olcott en Helena Blavatsky.

Nederlands martinist
Nederlands theosoof
spiritisme
Nederlands vrijmetselaar